Béatrice Hiéronyme de Lorraine (1. července 1662 – 9. února 1738, Paříž) se narodila do Lotrinských a později se stala abatyší z Remiremontu. Byla také členkou domácnosti Le Grand Dauphina a předpokládanou manželkou svého bratrance, rytíře de Lorraine. Zůstala však svobodná a bezdětná.

Život 
Béatrice Hiéronyme se narodila jako nejstarší dcera Františka Marie Lotrinského, knížete z Lillebonne, a jeho druhé manželky Anny Lotrinské. Nikdy se nevdala. V mládí byla známá jako Mademoiselle de Lillebonne. Předtím, než se vydala ve svém životě na náboženskou cestu, byla členkou domácnosti Velkého dauphina Ludvíka. Byla si velmi blízká se svou mladší sestrou Élisabeth.

Během své přítomnosti v dauphinově domácnosti se sblížila s Luisou Františkou Bourbonskou, známou jako Madame la Duchesse. Blízko měla také ke svému strýci Karlu Jindřichovi, knížeti z Vaudémont, a vévodovi z Vendôme.

Člen rodu de Guise, založeného Klaudiem de Guise, byl jako potomek v mužské linii vévody Reného II. Lotrinského lotrinským princem. U dvora tak Béatrice Hiéronyme měla, stejně jako její lotrinská rodina, postavení zahraniční kněžny, což byla hodnost nižší, než členů nejbližší královské rodiny a princů královské krve.

V roce 1686 byla Béatrice navrhovanou nevěstou pro Františka II. d’Este, vévodu z Modeny. Ludvík XIV. původně sňatek podporoval, ale později řekl, že se do svazku plést nebude. František se nakonec oženil s Markétou Marií Farnese a zemřel v roce 1694 bezdětný.

V roce 1705 byla Béatrice jmenována koadjutorkou kláštera Remiremont; v roce 1710 se stala abatyší z Remoremontu, prestižního benediktinského kláštera u Remiremontu ve Vogézách ve Francii. Abatyší zůstala až do své smrti v roce 1738.

Zemřela 9. února 1738 ve věku 75 let v Paříži. Saint-Simon řekl, že se tajně provdala za svého bratrance Filipa Lotrinského.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 1. července
Narození v roce 1662
Úmrtí 9. února
Úmrtí v roce 1738
Úmrtí v Paříži
Guiseové
Lotrinští
Abatyše
Lotrinské princezny